Зеликов — еврейская патронимическая фамилия (от мужского личного имени Зелик).

 Зеликов, Михаил Викторович — российский филолог, специалист по испанскому и баскскому языкам.
 Зеликов, Филип Дэвид — американский дипломат и писатель.